«Выкрута́сы» — российский художественный фильм, полнометражный режиссёрский дебют Левана Габриадзе в жанре комедии. Премьера фильма состоялась 17 февраля 2011 года. Сборы по состоянию на 1 мая 2011 года — 12,89 млн долларов.

Сюжет 
Вячеслав Колотилов (Константин Хабенский), школьный учитель из городка Пальчики, приехал покорять Москву с рукописью романа в руках и встретил Надежду (Милла Йовович). Она бросает своего жениха Даниила (Иван Ургант) и начинает встречаться с ним, дело идёт к свадьбе.

Депутат Трёхголович (Владимир Меньшов), приехав в свой город Пальчики, перепутав, принимает Славу Колотилова за тренера детской футбольной команды (и директор школы, где работает Колотилов, будучи с ним в конфликте, подтверждает это). В гневе, что тот собирается уехать, Трёхголович изымает паспорт Колотилова и рвёт его билет в Москву. Тому остается сделать всё возможное, чтобы его наспех набранная команда проиграла и он смог уехать к невесте.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Даня Кесашкин
 Режиссёр-постановщик: Леван Габриадзе
 Режиссёр-постановщик второй группы: Александр Андрющенко
 Второй режиссёр: Заурбек Засеев
 Оператор-постановщик: Марат Адельшин
 Операторы: Вячеслав Быстрицкий, Андрей Майоров, Семён Яковлев
 Операторы Steadicam: Игорь Вотинцев, Сергей Попков
 Художник-постановщик: Фёдор Савельев
 Художник по костюмам: Наталья Дзюбенко
 Режиссёр монтажа: Александр Андрющенко
 Композитор: Павел Есенин
 Исполнительные продюсеры: Бета Кочетова, Карина Синенко
 Генеральные продюсеры: Тимур Бекмамбетов, Ива Стромилова

Саундтрек 
 Юлия Чичерина — главная тема
 Ноггано — «Жульбаны»
 Валерий Меладзе — «Ах эта свадьба»
 Ноггано совместно с Крёстная семья — «Жульбаны»
 Арно Бабаджанян — «Ах эта Свадьба!»
 Уматурман и Константин Хабенский — «Проститься»
 Уматурман — «Победа за нами»
 Nirvana — «Rape Me»
 Потап и Настя Каменских — «Выкрутасы»
 Каста — «В супермаркете»

Факты о фильме 
 Первоначально проект назывался «Колотилов: свадебный переполох».
 Съёмки фильма проходили в городе Ейске Краснодарского края.
 Владеющая русским языком Милла Йовович сама озвучила свою роль.
 Первые буквы фамилий актёров, сыгравших в фильме главные роли (Хабенский, Ургант, Йовович), образуют нецензурное слово. В одном из трейлеров фильма это показано. По этой причине многие кинотеатры отказались показывать трейлер фильма.

Примечания

Ссылки 

  
 Рецензия на фильм — «Новый Взгляд» № 02, 10 февраля 2011 год

Фильмы России 2010 года
Спортивные комедии России
Кинокомедии 2010 года
Кинокомпания «Базелевс»
Фильмы о Москве
Фильмы о футболе
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Тимура Бекмамбетова
Фильмы Левана Габриадзе
Фильмы на русском языке